Děkanát Vranov nebo děkanství vranovské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 20 římskokatolických farností.

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství vranovské

Vranov
Děkanství vranovské